AXA Sigorta Efeler Ligi 2021/2022 − 52. sezon najwyższej siatkarskiej klasy rozgrywkowej w Turcji (74. sezon mistrzostw Turcji) zorganizowany przez Turecki Związku Piłki Siatkowej (Türkiye Voleybol Federasyonu, TVF). Zainaugurowany został 9 października 2021 roku i trwał do 5 maja 2022 roku.

Zgodnie z decyzją tureckiego związku liczba drużyn uczestniczących w lidze została zmniejszona z 16 do 14. Do rozgrywek dołączyły dwie najlepsze drużyny 1. Ligi, tj.  oraz . , która w sezonie 2020/2021 spadła do 1. Ligi, wykupiła licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej od klubu .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. W fazie play-off toczyła się rywalizacja o miejsca 1-4 i 5-8.

Po raz drugi mistrzem Turcji został , który w finałach fazy play-off pokonał . MVP finałowej serii wybrany został rozgrywający Arslan Ekşi.

Do 1. Ligi spadły kluby, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 13-14, tj.  oraz .

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
  wykupiła licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej od klubu .  został zgłoszony do 2. Ligi.
 Do 22 października 2021 roku klub AllPower Akü Cizre Belediyespor występował pod nazwą Cizre Belediyespor.

System rozgrywek 
AXA Sigorta Efeler Ligi w sezonie 2021/2022 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza
W fazie zasadniczej 14 drużyn rozegrało między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze zespoły awansowały do półfinałów fazy play-off, te z miejsc 5-8 natomiast w fazie play-off rywalizowały o miejsca 5-8. Drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 9-12, zakończyły udział w rozgrywkach i zostały sklasyfikowane zgodnie z pozycją w tabeli. 13. i 14. zespół fazy zasadniczej spadł do 1. Ligi.

Faza play-off
Mecze o miejsca 1-4
Półfinałowe pary utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1-4; 2-3. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Zwycięzcy w parach półfinałowych walczyli w finałach o mistrzostwo Turcji, przegrani natomiast rywalizowali o 3. miejsce. W finałach drużyny grały do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego finałowego spotkania była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce. W serii meczów o 3. miejsce natomiast rywalizacja toczyła się na zasadach analogicznych co w półfinałach.

Mecze o miejsca 5-8
Pary w półfinałach o miejsca 5-8 utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 5-8; 6-7. Zwycięzcy w parach półfinałowych walczyli o 5. miejsce, przegrani natomiast o 7. miejsce. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Mecze o miejsca 1-4

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8

Drabinka

Półfinały 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zostały przyznane na podstawie wyników finałów fazy play-off.

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Turcji
2022 w Turcji